Оппа — мужское имя. Известные носители:
 Оппа — епископ Туя (упоминается в 683 году)
 Оппа — епископ Эльче (упоминается в 693 году)
 Оппа — епископ Севильи (упоминается в 711 году)